Aronsson är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Aronsson 6 395
 Aronson 139
 Aronsohn 23
 Aronzon 18
Tillsammans blir detta 6 575 personer.

Personer med efternamnet Aronsson eller varianter av detta namn
 Albert Aronson (1907–2001), journalist, direktör, stockholmspolitiker, socialdemokrat
 Agne Aronsson (1924–1990), konstnär och keramiker
 Anders Aronsson (1885–1942), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Anders Aronson (1888–1936), läkare
 Anna-Lisa Aronsson (1923–2002), textilkonstnär
 Arvid Aronsson (född 1998), ishockeyspelare

 Bertil Aronsson (född 1929), metallurg, professors namn

 Elisabeth Aronson (1888–1973), författare och översättare
 Eric Aronsson (1817–1897), naturläkare, "Vingåkersdoktorn"
 Ernst Aronson (1876–1965), lantbrukare, politiker, högerman
 Ewert Aronson (1919–2011), präst

 Gunnar Martin Aronsson (född 1954), regissör
 Gustaf Aronsson (1872–1930), operasångare och skådespelare

 Harald Aronsson (1913–1981), kommunalråd, landshövding, socialdemokrat

 Ivar Aronsson (1928–2017), roddare

 J. Hugo Aronson (1891–1978), amerikansk republikansk politiker, guvernör i Montana
 Jan Aronsson (1931–2016), fotbollsspelare
 Johanna Aronsson  (född 1982), handbollsspelare

 Kerstin Aronsson (född 1959), jurist och förläggare
 Knis Karl Aronsson (1913–1980), ingenjör och riksspelman

 Lars Aronsson (född 1966), programmerare
 Leif Aronsson (1938–1987), fotbollsspelare

 Manfred Aronsson (född 1964), företagsledare
 Margit Aronsson (1919–2014), skådespelare
 Maria Aronsson (född 1983), fotbollsspelare
 Marita Aronson (född 1939), psykolog och politiker
 Martin Aronson-Liljegral (1869–1954), konstnär
 Mats Aronsson (född 1951), fotbollsspelare
 Mårten Aronsson (född 1944), naturvetenskaplig författare

 Per Erik Aronson (född 1956), keramiker
 Peter Aronsson (född 1959), historiker, professor
 Peter Aron Aronsson (1862–1936), svenskamerikansk mekaniker och uppfinnare

 Ronja Aronsson (född 1997), fotbollsspelare

 Sofia Aronsson (född 1984), travtränare, travkusk och montéryttare
 Stina Aronson (1892–1956), författare
 Sven Aronsson (1878–1938), advokat

 Thomas Aronsson (född 1963), nationalekonom, professor
 Torbjörn Aronson (född 1963), historiker, kyrkohistoriker, kristdemokrat

 Vidar Aronsson (född 1988), nykterhetsman

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn